Друга лига Републике Српске у фудбалу — Исток 2010/11. је организовано трећи пут од последње реорганизације фудбалских такмичења на територији Републике Српске као једна од две Друге лиге Републике Српске којој је ово била 16. сезона. Играло се у организацији Фудбалског савеза Републике Српске.

У овој сезони у лиги је учествовало 14. клубова. Такмичење је почело 14. августа 2010, а завршило 5. јуна 2011.

Прво место је освојио Рудар из Угљевика, који је на крају првенства био изједначен са Напретком из Шепака Доњег, али су у Рудареву корист превагнули резултати из међусобних сусрета. (3:1 и 1:2).

Из лиге су испали Жељезница из Трнова и Романија из Пала, која је на почетку другог дела првенства напустила такмичење, па су јој све преостале утакмице регистроване службеним резултатом 3:0 за противника.

Клубови Друге лиге Републике Српске 2010/11. — Исток

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови
 ФК Јединству Брчко одузета су три бода.

 Ово је укупно друга титула Рудара у Другој лиги. Прву је освојио у групи Бијељина 1995/96.

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Републике Српске

Друга лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2010/11.